El Partit Republicà de la Federació Russa (en rus: Республиканская партия Российской Федерации) és un partit polític pro-reformista i pro-democràcia de la RSFSR i posteriorment de la Federació Russa. Actualment, el partit encara existeix (tot i que des de 2007 ja no està oficialment registrat com a tal). És liderat per en Vladimir Ryzhkov i s'oposa al règim de Vladímir Putin. el 2011, la dissolució del partit va ser declarada il·legal pel Tribunal Europeu de Drets Humans.

Referències

Vegeu també 
 L'Altra Rússia

Enllaços externs 

 
 partinform.ru 

Partits polítics de Rússia